Кубок Испании по футболу 1967/1968 — 64-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграла Барселона. Этот кубок стал шестнадцатым в истории команды.

Соревнование прошло в период с 1 октября 1967 по 11 июля 1968 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

 Дополнительный матч

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1967/1968 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1967/1968 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1967 году
Спорт в Испании в 1968 году